Новая Кубань () — казачий фермерский посёлок при Бьюна-Виста-Тауншип, округ Атлантик, штат Нью-Джерси, США, на площади в 976 акров. Основан по инициативе и при помощи Общеказачьего Центра в 1953 году при первоначальном населении 60-70 человек.

В Новой Кубани действен православный Покровский храм с кладбищем, казачий клуб вместимостью до 500 человек, казачий музей с уникальными экземплярами холодного и огнестрельного оружия, литература, картины, старинная казачья одежда, ордена и медали.

История 
«Вольная общеказачья станица» Новая Кубань была организована с целью объединить казаков и построив станицу, собрать на единой станичной земле как можно больше казачьих семей. Станица создавалась под флагом Казачьего Национально Освободительного движения и активными создателями станицы были старые казаки эмигранты. Станицу решили построить в штате Нью-Джерси, где земли там были по тем временам дешёвые, необжитые земли. Климат во многом похож на климат Юга России. Власти штата приняли документы и таким образом на карте США появился населенный пункт Новая Кубань. Тем не менее, отдалённость от школ, больниц, цивилизации не позволили многим казачьим семьям перебраться в станицу Новая Кубань. Переселилось вначале всего 5-7 семей

В 2014 году на сайте Фонда имени священника Илии Попова отмечалось: «Во многом, однако, живет (и развивается!) музей благодаря радению одного человека — атамана вольной станицы Новая Кубань Анатолия Ивановича Сенченко. Помогают сыновья, особенно один из них, но даже тот по-русски говорит плохо. Есть еще несколько активных казаков, но мало их осталось».

Примечания 

Населённые пункты округа Атлантик